Уе́зд — понятие, употребляемое, по крайней мере, в трех значениях:
 территория земельного угодья в средневековой Европе (например, в Чехии и на Руси);
синоним слову отъезд;
 современная или бывшая территориально-административная единица (обычно 1 или 2-го уровня) в ряде стран:
 Уезды России — административная единица в Русском царстве, в Российской империи (с 1775 года), позднее в РСФСР и СССР до советской административной реформы 1929 года.
 Уезды Латвии () — единица административно-территориального деления 1-го уровня Латвии с 1920 по 1949 годы.
 Уезды Литвы () — единица административно-территориального деления современной Литвы 1-го уровня. Территория Литвы разделена на 10 уездов.
 Уезды Эстонии () — единица административно-территориального деления современной Эстонии 1-го уровня. Территория Эстонии разделена на 15 уездов.
 Уезды Азербайджана () — единица административно-территориального деления 1-го уровня Азербайджанская ССР с 1920 по 1929 годы.
 Уезды КНР () и городские уезды КНР — административно-территориальная единица уездного (3-го) уровня КНР.
 Уезды Китайской Республики — административно-территориальная единица 2-го уровня в Китайской Республике (Тайвань), где существует 18 уездов.
 Уезды Кореи (, кун) — административно-территориальная единица 2-го уровня в Корее:
 в КНДР существует 144 уезда;
 в Южной Корее существует 85 уездов.
  — административно-территориальная единица Японии 2-го уровня. По данным на апрель 2007 года в Японии существовало 398 уездов.

См. также 

 Жудец